Kisielewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kisielewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kisielewo, un village dans la voïvodie de Mazovie